Совхоз — остановочный пункт на Рязанском направлении Московской железной дороги в Раменском районе Московской области в 50 километрах от Казанского вокзала.

Останавливается большинство электропоездов. Без остановки проходят электропоезда «Москва — Рязань», в том числе экспрессы.

Две боковые платформы. Билетная касса. Турникетов нет.

Ближайшие населённые пункты — деревня Сафоново, деревня Литвиново, посёлок совхоза "Сафоновский", посёлок Дубовая роща Раменского района. Также близ станции находятся санаторий «Раменское» и с/т Моторовагонник, протекает река Гжелка.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по платформе Совхоз

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Раменского района